Шилков — русская фамилия. Известные носители:

 Шилков, Александр Анфимович (1915—1972) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (лишён звания).
 Шилков, Анфилофий Петрович (1917—1990) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший сержант.
 Шилков, Борис Арсеньевич (1927—2015) — советский конькобежец.
 Шилков, Данил Евгеньевич (род. 1982) — депутат Государственной думы РФ VII созыва.